Ла Лома дел Торо има више значења:

 Ла Лома дел Торо (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лома дел Торо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику